Forsman är ett svenskt efternamn, som är vanligare i Finland än i Sverige. Offentlig statistik tillgänglig i oktober 2015 ger följande antal personer i de nordiska länderna med namnvarianterna

 Forsman: Sverige 1887, Finland 2987, Danmark 47, Norge 37
 Forssman: Sverige 196, Finland, Danmark och Norge under spärrgränsen (25 personer)
För Sverige blir det totala antalet 2083 personer. I Tyskland är formen Forsmann vanligast. Antalet personer med detta namn uppskattas till omkring 152.

Personer med efternamnet Forsman eller med varianter av detta namn
 Alina Forsman (1845–1899), finländsk skulptör
 Axel Forssman (1877–1942), advokat
 Birgitta Forsman (född 1943), vetenskapsteoretiker, idéhistoriker och författare
 Björn Forsman (1917–1990), konstnär
 Carl August Forssman (1846–1916), präst och kördirigent
 Christer Forsman (1957–2001), företagare inom karamellbranschen
 Cleopatra Forsman Goga (född 1991), basketspelare
 Edith Forssman (1856–1928), finländsk författare med pseudonymen Aina
 Eino Forsman (1879–1958), finländsk arkitekt
 Erik Forssman (1915–2011), konsthistoriker och museichef
 Felix Forsman (1917–2005), finländsk filmfotograf
 Fritz Forsman (1869–1929), elektroingenjör
 Georg Forssman (1858–1907), tandläkare
 Georg Zacharias Forsman, senare Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (1830–1903), finländsk historiker och politiker
 Gottfried Forssman  (1759–1823), ämbetsman
 Gudmund Forssman (1926–1992), civilingenjör och konstnär
 Hans Forssman (1912–1994), psykiater och kommunalpolitiker
 Harry Forsman (1906–1988), spjutkastare
 Charlotte Forsman (1838–1907), skådespelare, också känd som Hedvig Winterhjelm
 Hilding Forssman (1886–1964), jurist
 Ingela Forsman (född 1950), musiker och låtskrivare
 Jakob Oskar Forsman (1839–1899), finländsk rättslärd och politiker
 Johan Forsman (född 1968), skivproducent och musiker
 John Forssman (1868–1947), läkare, professor i patologi
 Johnny Forsman (1926–2007), musiker och orkesterledare
 Josephine Forsman (född 1981), trumslagare
 Juho Rudolf Forsman, senare Koskimies (1859–1936), finländsk kyrkohistoriker och biskop
 Kristina Forsman (född 1970), tonsättare och trombonist
 Lars Forssman (1842–1890), ämbetsman och politiker
 Lars Erik Forssman (1875–1971), affärsman
 Lennart Forsman (1925–2018), svensk sjöofficer och översättare
 Mari Forsman (född 1969), sångerska och skådespelare
 Michael Forsman (född 1958), företagsledare i finansbranschen
 Per Forssman (1861–1928), disponent och politiker, högerman
 Petri Forsman (född 1968), finländsk orienterare
 Philip Forsman (född 1988), racerförare
 Sven Forsman (1882–1919), gymnast
 Sven Forssman (1911–1990), läkare och professor i yrkeshygien
 Villehad Forssman (1884–1944), ingenjör och flygplanskonstruktör
 Werner Forssmann (1904–1979), tysk läkare och nobelpristagare

Se även
 Forsman & Bodenfors, reklambyrå

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Danska efternamn
Norska efternamn